Piotr Borowski (ur. 1977) – polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny
 Piotr Borowski (ur. 1957) – polski aktor, reżyser teatralny i pedagog